Джеймс () — английские имя и фамилия. В именах королей традиционно переводится на русский язык как «Яков» или «Иаков». Сокращённая форма имени — Джимми.

Персоналии

Имя 
 Джеймс, виконт Северн (род. 2007) — второй ребёнок и единственный сын младшего сына королевы Елизаветы II принца Эдварда, графа Уэссекского.

Фамилия

А 
 Джеймс, Алекс (род. 1968) — басист группы Blur.
 Джеймс, Алекс (1901—1953) — шотландский футболист.
 Джеймс, Ангарад (1677—1749) — валлийская поэтесса.
 Джеймс, Андре (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Джеймс, Андреа (род. 1967) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, ЛГБТ-активистка.

Б 
 Джеймс, Бекки (род. 1991) — валлийская велогонщица.
 Джеймс, Боб (род. 1937) — американский джазовый клавишник
 Джеймс, Брайан (настоящая фамилия Робертсон; 1961 или 1955) — британский рок-музыкант, гитарист.
 Джеймс, Брайан д’Арси (род.1968) — американский актёр
 Джеймс, Брайон (1945—1999) — американский актёр.
 Джеймс, Бретт (род. 1968) — американский кантри-певец, продюсер и автор песен.
 Джеймс, Бронни (род. 2004) — американский баскетболист
  (род. 1981) — американский актёр.
 Джеймс, Брэдли (род. 1983) — английский актёр, известный по роли Артура Пендрагона в телесериале Мерлин.

В 
 Джеймс, Ванесса (род. 1987) — британская фигуристка, выступающая в парном катании за Францию.

Г 
 Джеймс, Гарри (1916—1983) — американский трубач.
 Джеймс, Генри (1843—1916) — американский писатель.
 Джеймс, Грег (род. 1985) — британский радио- и телеведущий.

Д 
 Джеймс, Делрой (род. 1987) — американский баскетболист.
 Джеймс, Джеймел (род. 1988) — американский боксёр-профессионал.
 Джеймс, Дженнифер (настоящее имя Дже́ннифер Мари́ Ре́йнольдс; род. 1977) — английская актриса.
 Джеймс, Джеральдин (род. 1950) — английская актриса.
 
 Джеймс, Джессика (1979—2019) — американская порноактриса.
 Джеймс, Джон (архитектор) (ок. 1673—1746) — английский архитектор.
 Джеймс, Джон — американский актёр.
 Джеймс, Джон (1914—2002) — английский автогонщик.
 Джеймс, Джонатан Джозеф (1983—2008) — американский хакер.
 Джеймс, Джулиус (род. 1984) — тринидадский футболист.
 Джеймс, Джэсси (род. 1982) — американская порноактриса.
 Джеймс, Диана (род. 1959) — британский политик.
  (1931—2008) — английский писатель и сценарист.
 Джеймс, Дункан (род. 1978) — английский певец, актёр и участник британской группы «Blue».
 Джеймс, Дуэйн (род. 1988) — тринидадский футболист, полузащитник.
 
 Джеймс, Дэниел (род. 1997) — валлийский футболист, полузащитник.
 Джеймс, Дэмион (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.

И 
 Джеймс, Ифор (1931—2004) — английский валторнист.

К 
 Джеймс, Кевин (род. 1965) — американский актёр, комик, сценарист и продюсер.
 Джеймс, Кевин (род. 1962) — американский иллюзионист родившийся во Франции, лауреат Премии Мерлин.
 Джеймс, Кенна (род. 1995) — американская порноактриса.
 Джеймс, Кент (род. 1964) — американский певец, музыкант, актёр и ЛГБТ-активист.
 Джеймс, Кимбер (род. 1988) — американская транссексуальная порноактриса.
 Джеймс, Кирани (род. 1992) — гренадский легкоатлет, бегун на короткие дистанции (200 и 400 метров).
 Джеймс, Клайв (род. 1939) — австралийский писатель.
 Джеймс, Коннор (род. 1982) — американский хоккеист.

Л 
 Джеймс, Ларри (1947—2008) — американский легкоатлет, выступавший в беге на 400 метров и эстафете 4×400 м.
 Джеймс, Леброн (род. 1984) — американский баскетболист.
 Джеймс, Леке (род. 1992) — нигерийский футболист.
 Джеймс, Ленни (род. 1965) — британский актёр и драматург, известный по фильму «Большой куш», сериалу «Иерихон» и другим.
 Джеймс, Летиция (род. 1958) — действующий и четвёртый общественный адвокат Нью-Йорка.
 Джеймс, Ли (род. 1953) — американский тяжелоатлет.
 Джеймс, Лиам (род. 1996) — канадский актёр.
 Джеймс, Лила (род. 1983) — американская певица в стиле соул и R&B.
 Джеймс, Лили (род. 1989) — английская актриса.
 Джеймс, Лиэм (род. 1955) — гренадский коммунистический политик и военный.
 Джеймс, Лорен (род. 2001) — английская футболистка.
 Джеймс, Лулу (род. 1991 или 1992) — британская электро- и соул-певица, автор песен.
 Джеймс, Лэйна Дин (род. 1947) — американская писательница в жанре фэнтези и ужасов.

М 
 Джеймс, Майк (род. 1973) — канадский регбист.
 Джеймс, Майк (род. 1990) — американский баскетболист.
 Джеймс, Манджрекар (род. 1993) — канадский футболист.
 Джеймс, Мандэй (род. 1986) — нигерийский футболист, защитник.
 
 Джеймс, Мейрик Клифтон (1898—1963) — британский солдат и актёр австралийского происхождения.
 Джеймс, Микки (род. 1979) — американский рестлер и певица.
 Джеймс, Монтегю Родс (1862—1936) — английский писатель.
 Джеймс, Морган (род. 1981) — американская певица, композитор и актриса.
 Джеймс, Моррис (1916—1989) — британский дипломат.
 Джеймс, Мэнди (род. 1960) — валлийская и британская пловчиха.
 Джеймс, Мэтти (род. 1991) — английский футболист.

О 
 Джеймс, Оливер (род. 1980) — английский музыкант, певец, поэт-песенник, актёр.

П 
 Джеймс, Паулина (род. 1986) — американская порноактриса.
 Джеймс, Питер (род. 1948) — британский прозаик, сценарист и продюсер.
 Джеймс, Пол (род. 1982) — валлийский регбист, проп английского клуба «Бат» и сборной Уэльса.
 Джеймс, Пол (род. 1963) — канадский футболист и тренер.

Р 
 Джеймс, Реджинальд Уильям (1891—1964) — учёный, профессор физики Кейптаунского университета, один из пионеров в области рентгеновской кристаллографии.
 Джеймс, Рейчел (род. 1988) — валлийская велогонщица.
 
 
 Джеймс, Роберт (1703 или 1705—1776) — английский медик.
 Джеймс, Рубен (1776—1838) — американский военный моряк начала XIX века, отличившийся в Первой берберийской войне.

С 
 Джеймс, Сельма (род. 1930) — деятель марксистского феминизма.
 Джеймс, Сид (1913—1976) — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Джеймс, Сильвестр (также известный как Sylvester; 1947—1988) — американский певец в жанре диско.
 Джеймс, Сирил (1901—1989) — афроамериканский троцкист и теоретик марксизма.
 Джеймс, Скип (1902—1969) — американский блюзмен; певец, гитарист, автор песен.
 Джеймс, Скотти (род. 1994) — австралийский сноубордист.
 Джеймс, Сонни (1929—2016) — американский певец и автор песен в стиле кантри.
 Джеймс, Станислаус Энтони (1919—2011) — генерал-губернатор Сент-Люсии.
 
 Джеймс, Стивен — британская модель.

Т 
 Джеймс, Тамара (род. 1984) — американская баскетболистка.
 Джеймс, Тео (род. 1984) — британский актёр кино и телевидения.
 Джеймс, Том (род. 1984) — валлийский гребец.
 Джеймс, Томас (1586—1635) — британский путешественник.

У 
 Джеймс, Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог
 Джеймс, Уильям Хартфорд (1831—1920) — американский политик, губернатор Небраски.

Ф 
 Джеймс, Филлис Дороти (1920—2014) — британская писательница.
 Джеймс, Франческа (род. 1985) — колумбийская порноактриса.

Э 
 Джеймс, Эдвард (1907—1984) — английский аристократ, поэт и скульптор, меценат.
 Джеймс, Эдвин (1797—1861) — американский ботаник, геолог, хирург, защитник окружающей среды.
 Джеймс, Эдисон (род. 1943) — политический и государственный деятель Доминики, премьер-министр.
 Джеймс, Эдмунд Джейнс (1855—1925) — американский экономист.
 Джеймс, Элмор (1918—1963) — американский блюзовый гитарист и певец.
 Джеймс, Энтони Траффорд (1922—2006) — британский химик, исследователь механизмов биохимических реакций.

Составная фамилия 
 Велла-Джеймс, Альфред (1933—2012) — мальтийский футболист.
 Джеймс-Деккер, Джесси (род. 1988) — американская кантри-певица и автор песен.
 Джеймс-Колльер, Роб (род. 1976) — английский актёр и модель.
 Реймонд-Джеймс, Майкл (род. 1977) — американский актёр кино и телевидения.

Псевдоним 
 Бони Джеймс (настоящее имя Джеймс Оппенгейм; род. 1961) — американский композитор и саксофонист, музыкальный продюсер.
 Рик Джеймс (имя при рождении Джеймс Эмброуз Джонсон; 1948—2004) — американский певец и музыкант.
 Э. Л. Джеймс (настоящее имя Эрика Леонард; род. 1963) — английская писательница.
 Этта Джеймс (урождённая Джемисетта Хокинс; 1938—2012) — американская блюзовая и R&B певица.

Топоним 
 Джеймс — река в Виргинии.
 Джеймс — река в Северной и Южной Дакоте.
 Джеймс (он же Сан-Сальвадор) — вулканический остров в архипелаге Галапагос.
  — остров в Нигерии.
 Джеймс — остров в архипелаге Чонос.
 Джеймс — крупный залив, с юга примыкающий к Гудзонову заливу в Канаде.
 Джеймс — в 1661—2011 годах название острова Кунта-Кинте на реке Гамбия.

Составные названия 
 Бе-Джеймс — неурбанизированная административная территория в регионе Север Квебека, Квебек, Канада.
 Джеймс-Сити — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 Джеймс-Таун — статистически обособленная местность, расположенная в округе Суитуотер (штат Вайоминг, США).
 «Сент-Джеймс Парк» — футбольный стадион, расположенный в Ньюкасл-апон-Тайне, Англия.
 Сент-Джеймс-Уиндуорд — один из 14 округов государства Сент-Китс и Невис.

В культуре

Персонажи 
 Джеймс — герой балета «Сильфида».
 Рейна Джеймс — героиня американского драматического телесериала «Нэшвилл».

Произведения 
 «Джеймс» — короткометражный фильм режиссёра Коннора Клементса.
 «Джеймс и гигантский персик» — книга для детей британского писателя Роальда Даля.
 «Джеймс и гигантский персик» — музыкальный фэнтезийный фильм режиссёра Генри Селика (1996).

В науке 
 (2335) Джеймс — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 James
 Сент-Джеймс
 Джейкоб